«Приключения барона Мюнхаузена» — советский кукольный мультфильм, снятый Творческим объединением кукольных фильмов на студии «Союзмультфильм» по мотивам книги Распэ в 1967 году.

Сюжет 
Несколько историй из знаменитой книги Распе о приключениях легендарного немецкого выдумщика и враля барона Мюнхаузена в России.
Состоит из историй: «Волчья погоня», «Конь на крыше», «Бешеная шуба», «Удивительная охота», «Аудиенция у царя», «Верхом на ядре».

Над фильмом работали 
 автор сценария — Владимир Лифшиц
 режиссёр — Анатолий Каранович
 художники-постановщики — Тамара Полетика, Лев Мильчин
 оператор — Владимир Сидоров
 композитор — Михаил Зив
 звукооператор — Борис Фильчиков
 монтажёр — Лидия Кякшт
 редактор — Наталья Абрамова
 мультипликаторы: Майя Бузинова, Владимир Пузанов, Иосиф Доукша, Мария Портная
 куклы и декорации выполнили: Олег Масаинов, Павел Гусев, Владимир Аббакумов, Лилианна Лютинская, Вера Калашникова, Марина Чеснокова, Галина Геттингер, Валентин Ладыгин, Виталий Бобров
 под руководством — Романа Гурова
 директор картины — Натан Битман

Источники 
Цитата из статьи:
Примером сюжетного, композиционного и изобразительного гротеска может служить мультфильм «Приключения барона Мюнхаузена» (1967), несомненно, одна из лучших работ талантливого режиссёра-мультипликатора А. Карановича и художника Л. Мильчина, поставленный по известному одноимённому произведению немецкого писателя XVIII века Э. Распе.

Прежде всего примечательно то, что этот мультфильм кукольный, причём само изобразительное решение кукольного типажа, и особенно облик куклы-барона, говорит о высоком мастерстве художников-мультипликаторов, добившихся выразительности движений кукол, лёгкости, точности и лаконизма позы, «мимики», жеста, когда-то считавшихся доступными лишь персонажам рисованных мультфильмов.

Для того чтобы сделать эпизоды-приключения, на которых основан сюжет, более связанными, драматургию и стилистику мультфильма более цельной, авторы картины целиком перенесли похождения Мюнхгаузена в Россию. Фильм начинается с того, что барон, предъявив визу-письмо от прусского короля русскому царю, пересекает чёрную пунктирную линию границы, которая сама открывается перед ним, поднимаясь, как шлагбаум. Такая концентрация и определённость места действия не только помогает придать картине композиционную законченность, но и создаёт дополнительный пародийный эффект, с самого начала подчёркивая ощущение «развесистой клюквы», которым пронизаны рассказы вдохновенного лгуна. Снежные просторы, церковь, на которой повисла привязанная к кресту лошадь Мюнхгаузена, головы баб в платочках, высовывающиеся из окон, верстовые столбы дороги на Санкт-Петербург, стилизованные оттиски столичных газет, публикующих экстренные сенсационные сообщения о бесстрашном и находчивом бароне, — всё это создает тонко пародируемую атмосферу, фон, на котором разворачиваются анекдотические «подвиги» Мюнхгаузена.

Особенно эффектна сцена приглашения барона ко двору. Здесь гротесковый стиль мультфильма, удачно передающий сатирическую манеру Э. Распе, не столько злой, сколько лукаво-ироничный, достигает своей вершины. Весь облик барона — длинный нос, торчащие брови и усы, его пародийно изысканные манеры — составляет резкий контраст с фигурой ленивого увальня-царя. Важно сойдя с трона, он, словно в полусне, раздувает сапогом самовар, потчуя чаем гостя, путает корону и самоварную крышку, в то время как барон, по пояс погрузившись в бочонок с икрой и зачерпывая её цветастой деревянной ложкой, весь в икринках, с упоением вкушает лакомство.

Военный эпизод — с экспрессивными рисованными кадрами, с карикатурными фигурками то сходящихся, то разбегающихся воинов, с пародийной жестикуляцией двух «стратегов» у карты и со знаменитым разведывательным полётом барона на ядре завершается удачной концовкой: на своём очень смешно и лихо гарцующем коне Мюнхгаузен, как истинный герой современного ковбойского мультфильма, с двумя неистово палящими пистолетами в руках, первым оказывается у стен вражеской крепости и вынуждает противника сдаться.

В картине нет ни путешествий барона на Луну, ни приключений на сырном острове, ни других удивительных и чудесных историй, о которых устами своего героя — беззастенчивого выдумщика и хвастуна — поведал нам Э. Распе. Всего этого фейерверка бесшабашной лжи, разумеется, не может объять ни один мультфильм. Но выразительность образов, точность движения убедительно говорят о возросшем мастерстве советской кукольной мультипликации, о глубоком понимании природы реалистического гротеска, открывающего перед кукольным кино разнообразные и неисчислимые творческие возможности. 

 Асенин С. В. Волшебники экрана: Оружие смеха. Комическое и фантастическое 3d-master.org

См. также 
 Мюнхгаузен, Иероним Карл Фридрих фон
 Похождения Мюнхаузена
 Лгунишка

Ссылки 

Кукольные мультфильмы СССР 1967 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Анатолия Карановича
Мультфильмы о бароне Мюнхаузене